Baicu se poate referi la:

Râuri
Râul Baicu, Iza, afluent al râului Iza din România
Râul Baicu, Râul Șes, afluent al râului Șes din România

Persoane
Ilie Baicu (n. 1974), fotbalist român
Mihai Baicu (1975-2009), fotbalist român

Nume de familie românești